A Eredivisie de 1986–87 foi a 31ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

 Vitória do mandante;
 Vitória do visitante;
 Empate.

Em negrito os jogos clássicos.
|}
Fonte: RSSSF Eredivisie 1986-87

Play-off para Taça UEFA

Classificação

Confrontos

Fonte: RSSSF Eredivisie 1986-87 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1986–87
1986 no futebol
1987 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1986
Desporto nos Países Baixos em 1987